Willie and Tim in the Motor Car (o Fine Feathers Make Fine Birds) –  cortometraggio del 1905 diretto da Percy Stow
Fine Feathers Make Fine Birds – cortometraggio del 1914 diretto da William Humphrey
Fine Feathers Make Fine Birds – cortometraggio del 1914 prodotto dalla Georges Méliès
Fine Feathers Make Fine Birds – cortometraggio del 2012